James Joseph Craig »Jamie« Langenbrunner, ameriški hokejist, * 24. julij 1975, Cloquet, Minnesota, ZDA.

Langenbrunner je bil leta 1993 kot 35. izbran na NHL naboru s strani kluba Dallas Stars, za katerega je zaigral v sezoni 1994/95. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba New Jersey Devils in St. Louis Blues, je skupno odigral 1109 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 243 golov in 420 podaj, ter 146 tekem končnice, na katerih je dosegel 34 gole in 53 podaj. Dvakrat je osvojil Stanleyjev pokal, v sezonah 1998/99 z Dallas Starsi in 2002/03 z New Jersey Devilsi. V sezoni 2002/03 je bil najboljši strelec in po točkah v končnici. Med letoma 2007 in 2011 je bil kapetan New Jersey Devilsov. V času prekinitve lige NHL v sezoni 2004/05 je igral za ERC Ingolstadt v nemški ligi.

Za ameriško reprezentanco je nastopil na dveh Olimpijskih igrah, 1998 in 2010, kjer je kot kapetan reprezentanco popeljal do srebrne medalje. Skupno je na olimpijskih turnirjih odigral devet tekem, na katerih je dosegel en gol in tri podaje. Ob tem je nastopil še na Svetovnem pokalu 2004, kjer je z reprezentanco zasedel četrto mesto.

Pregled kariere

|-
| Cloquet High
| USHS
| 90/91
|
| 20
| 6
| 16
| 22
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cloquet High
| USHS
| 91/92
|
| 23
| 16
| 23
| 39
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cloquet High
| USHS
| 92/93
|
| 27
| 27
| 62
| 89
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peterborough Petes
| OHL
| 93/94
|
| 62
| 33
| 58
| 91
|
| 53
|
| 7
| 4
| 6
| 10
|
| 2
|-
| ZDA
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peterborough Petes
| OHL
| 94/95
|
| 62
| 42
| 57
| 99
|
| 84
|
| 11
| 8
| 14
| 22
|
| 12
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 94/95
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kalamazoo Wings
| IHL
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11
| 1
| 3
| 4
| -1
| 2
|-
| ZDA
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 95
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Michigan K-Wings
| IHL
| 95/96
|
| 59
| 25
| 40
| 65
| +4
| 129
|
| 10
| 3
| 10
| 13
|
| 8
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 95/96
|
| 12
| 2
| 2
| 4
| -2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 96/97
|
| 76
| 13
| 26
| 39
| -2
| 51
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +1
| 14
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 97/98
|
| 81
| 23
| 29
| 52
| +9
| 61
|
| 16
| 1
| 4
| 5
| -5
| 14
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 98
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 98/99
|
| 75
| 12
| 33
| 45
| +10
| 62
|
| 23
| 10
| 7
| 17
| +7
| 16
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 99/00
|
| 65
| 18
| 21
| 39
| +16
| 68
|
| 15
| 1
| 7
| 8
| -1
| 18
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 00/01
|
| 53
| 12
| 18
| 30
| +4
| 57
|
| 10
| 2
| 2
| 4
| +2
| 6
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 01/02
|
| 68
| 10
| 16
| 26
| -11
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 01/02
|
| 14
| 3
| 3
| 6
| +2
| 23
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -2
| 8
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 02/03
|
| 78
| 22
| 33
| 55
| +17
| 65
|
| 24
| 11
| 7
| 18
| +11
| 16
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 03/04
|
| 53
| 10
| 16
| 26
| +9
| 43
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| 0
| 2
|-
| ZDA
| Svetovni pokal
| 04
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ERC Ingolstadt
| Nemška liga
| 04/05
|
| 11
| 2
| 2
| 4
| -5
| 22
|
| 11
| 1
| 6
| 7
| +3
| 6
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 05/06
|
| 80
| 19
| 34
| 53
| -1
| 74
|
| 9
| 3
| 10
| 13
| +5
| 16
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 06/07
|
| 82
| 23
| 37
| 60
| -10
| 64
|
| 11
| 2
| 6
| 8
| +3
| 7
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 07/08
|
| 64
| 13
| 28
| 41
| -1
| 30
|
| 5
| 0
| 4
| 4
| -5
| 4
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 08/09
| 
| 81
| 29
| 40
| 69
| +25
| 56
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| 0
| 2
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 09/10
| 
| 81
| 19
| 42
| 61
| +6
| 44
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 10
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 10/11
| 
| 31
| 4
| 10
| 14
| -15
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 10/11
| 
| 39
| 5
| 13
| 18
| -3
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 11/12
| 
| 70
| 6
| 18
| 24
| +7
| 32
|
| 9
| 1
| 0
| 1
| -1
| 11
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 12/13
| 
| 4
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1399
| bgcolor="#7FFF00" | 398
| bgcolor="#7FFF00" | 682
| bgcolor="#7FFF00" | 1080
| bgcolor="#7FFF00" | +61
| bgcolor="#7FFF00" | 1202
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 196
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" | 92
| bgcolor="#7FFF00" | 143
| bgcolor="#7FFF00" | +16
| bgcolor="#7FFF00" | 168
|}

Glej tudi
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Viri 

 
 
 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski desnokrilni napadalci
Ameriški hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za ZDA
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za ZDA
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Izbrani na naboru lige NHL (Dallas Stars)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Peterborough Petes
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti Kalamazoo Wings
Hokejisti Michigan K-Wings
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti ERC Ingolstadt
Hokejisti St. Louis Blues
Zmagovalci Stanleyjevega pokala